Maigesetze steht für:
 Maigesetze (Deutsches Kaiserreich), mehrere kirchenpolitische Gesetze 1873, 1874, 1875 während des Kulturkampfs in Preußen und im Deutschen Kaiserreich
 Maigesetze (Österreich-Ungarn), drei Kirchengesetze 1868 zum Konkordat 
 Maigesetze (Russland), nach den Pogromen infolge des Attentats auf Zar Alexander II. 1882 erlassene Gesetze